Чучупате има више значења:

 Чучупате (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чучупате (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику